Ретрофлексний дрижачий  — тип приголосного звука, що існує в деяких людських мовах. Символ Міжнародного фонетичного алфавіту для цього звука — .

Приголосні звуки
Ретрофлексні приголосні